«  » est un mot signifiant « requin » en espagnol.

Toponymie
 Tiburón est une île mexicaine du golfe de Californie.
 Tiburon est une ville haïtienne située sur la péninsule de Tiburon, au Sud-Ouest de l'île d'Hispaniola.
 Tiburon est une ville de Californie située sur la péninsule de Tiburon, au Nord de la baie de San Francisco.
 Le Tiburón Golf Club est un golf situé à Naples, en Floride, et ouvert en 1998.

Autres
 Tiburon est un roman de Kylie Tennant paru en 1935.
 Le tiburon est un voilier français biquille de série lancé en 1962.
 El Tiburón est une chanson de Proyecto Uno sortie en 1993.
 EA Tiburon est un studio floridien d'Electronic Arts fondé en 1994.
 La Tiburon est le nom nord-américain de la Hyundai Coupé, fabriquée de 1996 à 2008.

Homonymie de toponyme